Мустер (Muster) — прізвище.

 Мікі Мустер
 Томас Мустер